Ernst Rülke ist der Name folgender Personen:

* Ernst Rülke (Politiker) († 1882), deutscher Kammerfunktionär und Politiker, MdL Sachsen 
 Ernst Rülke (Bildhauer) (1896–1964), deutscher Bildhauer